Het tennistoernooi Australian Open werd in 1992 bij de vrouwen voor de 66e keer gehouden. De als eerste geplaatste Joegoslavische Monica Seles won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als zevende geplaatste Amerikaanse Mary Joe Fernandez met 6-2 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Monica Seles (winnares)
 n/a 
  Gabriela Sabatini (halve finale)
  Arantxa Sánchez Vicario (halve finale)
  Jennifer Capriati (kwartfinale)
  Jana Novotná (vierde ronde)
  Mary Joe Fernandez (finale)
  Conchita Martínez (vierde ronde)

  Manuela Maleeva-Fragnière (kwartfinale)
  Katerina Maleeva (vierde ronde)
  Zina Garrison (vierde ronde)
  Anke Huber (kwartfinale)
  Leila Meschi (vierde ronde)
  Judith Wiesner (tweede ronde)
  Helena Suková (derde ronde)
  Sabine Appelmans (eerste ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1992